Josep Coll (escultor) (Perpinyà, 1870 - Perpinyà, 1934), escultor i pintor conegut per Han Coll
 Josep Coll i Bardolet (Campdevànol, 1912 - Valldemossa, 2007), pintor
 Josep Coll i Britapaja (Arecibo, 1840 - Barcelona, 1904), escriptor i compositor de sarsueles
 Josep Coll i Coll (Barcelona, 1923 - 1984), dibuixant d'historietes per a la canalla, puntal de la revista TBO
 Josep Coll i Ferrando (Foixà, 1976), intèrpret de tenora i clarinet i compositor de sardanes i música per a cobla
 Josep Coll i Ligora (Llançà, 1893 - Cassà de la Selva, 1965), intèrpret de tenora i compositor de sardanes
 Josep Maria Coll i Majó (Sant Celoni, 1926), promotor dÒmnium Cultural'' al Vallès Oriental, alcalde de Sant Celoni (1959-1966) i diputat al Parlament de Catalunya (1984-1992)
 Josep Coll i Martí (Pessonada, 1949), escriptor amb el nom Pep Coll Josep Coll i Torrelles (Lleida, 1907-París, 1991). Paleta i polític comunista i socialista català.
 Josep Coll i Vehí (Torrent d'Empordà, 1823 - Girona, 1876), escriptor, crític i estudiós de la literatura
 Josep Coll i Vilaceca''' (Ceret, 1826 - Perpinyà, 1901), director d'orquestra i compositor